Jamamoto () je japonské příjmení, které znamená „úpatí hory“. Nositeli jsou:

 Eisuke Jamamoto (1876–1962), japonský admirál
 Emi Jamamotoová (* 1982), japonská fotbalistka
 Gonnohjóe Jamamoto (1852–1933), japonský admirál
 Hiromi Jamamotová (* 1970), japonská rychlobruslařka
 Ikuei Jamamoto (* 1945), japonský zápasník
 Isoroku Jamamoto (1884–1943), japonský admirál
 Jódži Jamamoto (* 1943), japonský módní návrhář
 Jósuke Jamamoto (* 1960), japonský judista
 Kaito Jamamoto (* 1985), japonský fotbalista
 Kansuke Jamamoto (1914–1987),  japonský fotograf a básník 
 Maria Jamamotová (* 1981), japonská zpěvačka
 Masakuni Jamamoto (* 1958), japonský fotbalista
 Sakon Jamamoto (* 1982), japonský pilot F1
 Šúto Jamamoto (* 1985), japonský fotbalista
 Taró Jamamoto (* 1974), japonský herec

Japonská příjmení